Calice kan avse:

 Calice Ligure, en ort och kommun i provinsen Savona i regionen Ligurien i Italien
 Calice al Cornoviglio, en ort och kommun i provinsen La Spezia i regionen Ligurien i Italien